Demografia do Irão —  habitantes e/ou cidadãos do Irã (Irão), país da Ásia Central
 Povos iranianos —  povos indo-europeus que falam os idiomas iranianos

Desambiguações de gentílicos